Павлица се може односити на:

 Презиме Павлица
 Насеље Павлица у Рашкој
 Манастир Стара Павлица у Рашкој
 Манастир Нова Павлица у Рашкој

Види још 
 Павлице